Драфт НХЛ 2002 года прошёл в Торонто 22-23 июня. Клубы лиги закрепили за собой права на 291 молодого хоккеиста. Из этого числа было выбрано 109 канадцев, 61 американец, 32 россиянина, 26 чехов, 25 финнов, 20 шведов, пять игроков из Швейцарии, по три из Латвии и Словакии, два с Украины и по одному из Австрии, Белоруссии, Дании, Венгрии и Багамских островов.

Первым номером стал канадский нападающий из хоккейной лиги Онтарио Рик Нэш — он был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс», получившим право на первую позицию драфта в последний момент в результате обмена с «Флоридой Пантерз».

Лишь два россиянина и один украинец были выбраны в первом раунде. Под общим 13-м номером «Вашингтон Кэпиталз» взял нападающего из Челябинска Александра Сёмина, под 18 номером «Лос-Анджелес Кингз» выбрал защитника из Ярославля Дениса Гребешкова, и 21-м в «Чикаго Блэкхокс» ушёл уроженец Киева защитник Антон Бабчук.

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 290 хоккеистов из 11 стран. «Эдмонтон Ойлерз» выбрали под общим 123 номером центрального нападающего из Чехии Робина Коваржа, но этот выбор был аннулирован, поскольку хоккеист не успел предоставить необходимые документы в НХЛ. 

Данные приведены согласно официальному сайту НХЛ

Примечания 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2002
2002
23